Németország
Bargstedt, település Alsó-Szászországban
Bargstedt, település Schleswig-Holsteinban